Station Villefranche-de-Conflent is een spoorwegstation in de Franse gemeente Villefranche-de-Conflent. De lijn ligt aan de Ligne de Cerdagne (in de volksmond de 'gele trein'), en de spoorlijn Perpignan - Villefranche-de-Conflent.

Villefranche-de-Conflent